

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Grabówiec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bobrowo
 Grabówiec –  kolonia wsi Kukowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Skępe
 Grabówiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ojrzeń
 Grabówiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pułtusk
 Grabówiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Mochowo
 Grabówiec – osada wsi Oporowo w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Krzemieniewo

Zobacz też 
 Grabowiec
 Grabowo